Der Kanton Avize war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Épernay im Département Marne und in der Region Champagne-Ardenne. Der Hauptort des Kantons war Avize und der Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2004 bis 2015 Pascal Desautels.
Der Kanton Avize war 155,31 km² groß und hatte (1999) 9.276 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 60 Einwohnern pro km² entsprach.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 18 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Avize
Aufgelöst 2015